Michael Berrer era il detentore del titolo, ma ha perso ai quarti di finale contro Peter Gojowczyk.

Gojowczyk ha vinto il torneo, battendo Igor Sijsling in finale, 6–4, 7–5.

Teste di serie

 Igor Sijsling (finale)
 Benjamin Becker (secondo turno)
 Jiří Veselý (semifinale)
 Kenny de Schepper (primo turno)

  Blaž Kavčič (secondo turno)
  Jesse Huta Galung (semifinale, ritirato)
  Dustin Brown (primo turno)
  Jan Hájek (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Intersport Heilbronn Open 2014
ATP Challenger Tour 2014